Кућа Стевана Мокрањца је грађевина и споменик културе која је везана за живот Стевана Мокрањца, а може да се односи на:

 Кућа Стевана Мокрањца у Неготину
 Кућа Стевана Мокрањца у Београду